České příjmení Šafránek (Šafránková) nosí více různých osobností:

 David Šafránek (* 1991), český lední hokejista
 Dana Šafránková viz Dana Vavřačová (* 1954), československá atletka
 František Šafránek (1931–1987), český fotbalista
 Jan Šafránek, více nositelů
 Jaroslav Šafránek (1890–1957), český fyzik
 Jiří Šafránek (1941–1988), český silniční motocyklový závodník
 Kateřina Šafránková (* 1989), česká sportovkyně, atletka
 Libuše Šafránková (1953–2021), česká herečka, sestra Miroslavy Šafránkové
 Lucie Šafránková (* 1987), česká politička a manažerka, poslankyně za hnutí SPD
 Miroslava Šafránková(-Drozdová) (* 1958), česká herečka, sestra Libuše Šafránkové
 Ota Šafránek (1911–1980), prozaik, dramatik, autor knih a her pro děti
 Šimon Šafránek (* 1977), český filmový režisér, tvůrce videoklipů a publicista
 Václav Šafránek (* 1994), český profesionální tenista
 Vladimír Šafránek (1972–2018), český zpěvák, spoluzakladatel skupiny Harlej

fiktivní osoby
 Štěpán Šafránek – postava z filmového cyklu „o básnících“ režiséra Dušana Kleina (celkem 6 českých filmů)

další významy
 Šafránek (rybník) – rybník v Českých Budějovicích ležící v Husově kolonii poblíž Rozumova dvora

Související články 
 Šafrán

Externí odkazy